Ортенбург:

 Ортенбург (Бавария)
 Ортенбург (Баутцен)
 Ортенбург (графство в Каринтии) — феодальное владение в Священной Римской империи (Каринтия).
 Ортенбург (имперское графство) — княжество Священной Римской империи, существовавшее с ок. 1120 по 1805 год на территории Нижней Баварии.
 Хартвиг фон Ортенбург — эпископ Зальцбурга (991—1023)